L'Air du temps, profumo di Nina Ricci creato nel 1948
L'Air du temps, festival musicale di Lignières
 L'Air du temps, una collezione di romanzi della casa editrice Gallimard.